

Geografia
 Nizza (Nice) – città francese in Costa Azzurra precedentemente chiamata Nizza Marittima
 Nizza di Sicilia – comune italiano nella città metropolitana di Messina
 Nizza Monferrato – città italiana in provincia di Asti
 Nizza Millefonti – quartiere di Torino
 Ponte Nizza – comune italiano in provincia di Pavia
 Val di Nizza – comune italiano in provincia di Pavia
 Nizza – fiume italiano affluente del Belbo
 Via Nizza – importante asse viario della città di Torino
Torrente Nizza – fiume italiano affluente della Staffora

Persone
Amarilli Nizza – soprano italiano
Angelo Nizza – giornalista, scrittore e paroliere italiano
Fernando Nizza – calciatore e dirigente sportivo italiano

Altro
 Nizza – vino DOCG dalla zona di Nizza Monferrato
 Nizza – fermata della metropolitana di Torino
 Contea di Nizza – regione storica della Francia
 torrente Nizza – nella val Nizza, affluente della Staffora, attraversa i comuni di Val di Nizza e Ponte Nizza
 Rio Nizza – torrente che attraversa la città di Nizza Monferrato
 Nizza Calcio – squadra di calcio della Serie A francese
 Stazione meteorologica di Nizza Monferrato